Finnbogason est un patronyme islandais  notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Alfreð Finnbogason (né en 1989), joueur islandais de football ;
  (1873–1944), philosophe islandais ;
 Kjartan Finnbogason (né en 1986), joueur islandais de football ;
 Kristján Finnbogason (né en 1971), joueur islandais de football.

Notes et références